Сонцо́вка (; с 1927 по 2016 г. — Кра́сное) — село в Покровском районе Донецкой области.

В селе родился и провёл первые 13 лет жизни до поступления в Санкт-Петербургскую консерваторию Сергей Сергеевич Прокофьев. Здесь он сочинил в 1900 году свою первую оперу «Великан». Здесь находится музей Прокофьева (филиал Донецкого областного краеведческого музея).

Село носит своё название по имени хозяев имения (Сонцов, Дмитрий Дмитриевич и др.) и в дореволюционный период относилось к Бахмутскому уезду Екатеринославской губернии. В 1920-х гг. переименовано в село Красное. В 2016 году в рамках проводимой политики декоммунизации селу было возвращено название Сонцовка.

Примечания

Ссылки 
 Малая родина великого Прокофьева

Населённые пункты Покровского района (Донецкая область)